Проспект Сталина, или проспект имени Сталина, — широко распространённый в СССР топоним. В настоящее время улицы с таким названием есть в Дагестанских Огнях в Дагестане и в городе Гори в Грузии.

Улицы, называвшиеся так в прошлом

Россия 
 Проспект Мира во Владикавказе.
 Проспект Ленина в Иванове.
 Ступинская улица в Москве.
 Часть проспекта Ленина в Мурманске.
 Ленинский проспект в Норильске.
 Комсомольский проспект в Перми.
 Московский проспект в Санкт-Петербурге.
 Курортный проспект в Сочи.
 Краснореченская улица в Хабаровске.
 Проспект Ленина в Чебоксарах.
 Проспект Мира в Красноярске.

Украина 
 Проспект Металлургов в Запорожье.
 Приморский бульвар в Мариуполе
 Московский проспект в Харькове.

Другие страны 
 Проспект Абылай хана в Алма-Ате (Казахстан).
 Проспект Нефтяников в Баку (Азербайджан).
 Проспект Независимости в Минске (Беларусь).
 Проспект Гедимина в Вильнюсе (Литва).
 Проспект Победы в Пхеньяне (КНДР).

См. также 
 Сталинский проспект
 Список мест, названных в честь Сталина

Проспект Сталина